Панчев — фамилия; имеет женскую форму Панчева.

 Известные носители 
 Панчев, Дарко (род. 1965) — югославский и македонский футболист, нападающий.
 Панчев, Сергей Сергеевич (1900-1961) — советский промышленный деятель, Герой Социалистического Труда.